Malika ou Malikha est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Malika ou Malikha est un prénom féminin d'origine arabe (). Son équivalent masculin est Malik. Il signifie "reine". C'est un prénom répandu en Afrique du Nord.

Il est parfois considéré comme un dérivé de Marie ; il est fêté à ce titre le 15 août ou le 26 août.

Ne pas confondre avec le prénom féminin indien homophone Mallika, d'origine sanskrite, qui signifie quant à lui "jasmin".

Personnalités portant ce prénom 
 Malika El Fassi (1919-2007), écrivaine marocaine.
 Malika Ménard (1987-), miss France 2010, animatrice de télévision et journaliste française.
 Malika Mokeddem (1949-), écrivaine algérienne.
 Malika Oufkir (1953-), écrivaine marocaine.
 Malika Secouss, série de bande dessinée
 Malika Arabi (1951-), écrivaine
 Malika Sorel, essayiste
 Malika Hachid, préhistorienne
Malika Bellaribi Le Moal (1956-), artiste lyrique
 Malikha Mallette, actrice

Toponymes 
Malika est une commune d'arrondissement de Pikine, dans la région de Dakar (Sénégal).

Autres 
 Malika est un roman de Dominique Bona.
 Le United Malika est un navire frigorifique marocain.

Références 

Prénom féminin
Prénom arabe